Трешня (приток Скниги)
 Трешня (приток Мочи)